Frank Morris peut désigner :
 Frank Morris (1926-?), un criminel américain évadé d'Alcatraz
 Frank Morris, un champion de Rubik's Cube

Voir aussi 
 Frank Morriss (1927-2013),  un monteur américain